Калькини́ () — муниципалитет в Мексике, штат Кампече с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название происходит от майяского: cal-kin, что можно перевести как солнце в ущелье.

Площадь муниципалитета равна , что составляет 3,6 % от общей площади штата, а наиболее высоко расположенное поселение Шбилинкок, находится на высоте 78 метров.

На юге он граничит с другими муниципалитетами штата Кампече: Хесельчаканом и Цитбальче, на севере и востоке с другим штатом Мексики — Юкатаном, а на западе омывается водами Мексиканского залива.

Учреждение и состав 
1 января 1916 года, по указу губернатора, на территории штата были образованы муниципалитеты, в числе которых и Калькини́. В 2021 году от него был отделён и образован новый муниципалитет Цитбальче.

По данным 2020 года в его состав входит 63 населённых пункта, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство, животноводство и рыбная ловля — 25,2 %;
 промышленность и строительство — 30,9 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 42,8 %;
 безработные — 1,1 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2020 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 98,9 %;
 водоснабжение: 47,7 %;
 водоотведение: 87,8 %.

Фотографии

Примечания

Ссылки

См. также 
 Муниципалитеты Кампече
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Кампече